Prototype – komputerowa gra akcji.
 Prototype 2 – kontynuacja gry komputerowej Prototype.
 Prototype JavaScript Framework – biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript.
 Prototype – amerykańska grupa muzyczna grająca metal progresywny.